El hexagonismo es el movimiento artístico de principios del segundo milenio de la era cristiana, formando así una de las primeras vanguardias artísticas del siglo XXI.
Iniciado en Ibiza por los miembros del autodenóminado "Colectivo Hexagonista", su primera acción pública se llevó a cabo a través de una intervención organizada por Sr.Mini, el 15 de marzo de 2009, en la Escuela de artes de Ibiza este primer encuentro basado en la Tierra, en los años siguientes se realizarán encuentros sobre el Agua, el Viento y el Fuego en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. El hexagonismo toma el hexágono como inspiración y la dualidad físico-digital como herramienta de trabajo. Las obras hexagonistas adoptan diferentes formas y formatos para que se produzca un encaje o fusión entre obra y público, si no se da esta simbiosis obra-espectador la obra no es hexagonista.

Historia 
El hexagonismo surgió en Ibiza, España, impulsado por un grupo de estudiantes de la Escuela de artes de Ibiza (Escola d'arts de Eivissa) . Este movimiento consideraba como elementos principales el hexágono, la dualidad físico digital, y la hexa dimensionalidad, tres dimensiones para el espacio y tres dimensiones para el tiempo. 

Inicia su existencia oficialmente en Ibiza el 15 de marzo de 2009. 
En los diarios locales de Ibiza se hacían eco de una performance basada en la Tierra y organizada por los miembros del Colectivo Hexagonista, ejecutada durante una jornada de puertas abiertas de la Escuela de artes de Ibiza*
Además de otras actividades se mantienen estos encuentros del 15 de marzo durante los años posteriores, mientras el número de miembros crece y desarrolla distintas actividades espacio temporales. 
El año siguiente, 15 de marzo de 2010, se realiza una performance basada en el Agua, ejecutada en Punta Galera, Ibiza por Iván García y Sr.Mini y documentada por Leyre García y Marianela Martín 
El Viento sería la temática del 15 de marzo de 2011, encuentro en el que se volaron cometas de creación hexagonal y se instaló una Veleta inspiración Franck R. Tassi en una cala del área de Talamanca, este fue un encuentro a artistas de distintas afiliaciones, entre los asistentes miembros oficialmente de él no oficial Colectivo Hexagonista, estaban Nico Pato, Txell, Marianela Martín, Javierens, Iván García, Leyre García y Sr.Mini, y el Fuego en el 2012 se realizaron encuentros remotos en conexión hexagonal del que cabe destacar la vídeo creación de Txell y Nico Pato*.

De manera simultánea y hasta el año 2022 se han documentado obras hexagonistas, individuales o colectivas, que incluyen prácticamente todo el espectro de las artes plásticas, gráficas, escénicas, video-gráficas y de Net Art, (h)existentes. Precursores en Ibiza del "mercado del Arte Digital de Proximidad" el Colectivo Hexagonista mantiene que la obra puramente hexagonista no tiene precio ni mercado, sus miembros han vivido o se mantienen de otras obras y otras vidas dentro de los estándares occidental-mediterráneos.

Características
Hexágono cómo musa, interconexión como excusa, creación como servicio.
Las Tres dimensiones del espacio físico y más Tres Dimensiones del Espacio Tiempo.
Fusión del mundo físico y el mundo virtual.

Rechaza la obra artística como producto de mercado, las obras hexagonistas esán al servicio e la sociedad y por lo tanto deben ser accesibles a esta. El propósito último del hexagonismo hacer accesible la comunicación tanto física como digital entre los creadores y el público.

Los hexagonistas

Lista de Hexagonistas 
 Sr.Mini
 Iván García
 Alberto Peñas de Castro
 Leyre García
 Txell
 Nico Pato
 Javierens
 Robert Arató
 Marianela Martín
 Velu Requetxu
 Jose Ignacio Domínguez
 Nela Escribano

Trascendencia del hexagonismo 
La importancia que tuvo el hexagonismo, más allá de sus innovaciones artísticas, consistió en anticipar el comportamiento humano en el  XXI, en el que hombre y máquina trazan una escueta línea divisoria.

Muchos de los avances técnicos y las nuevas formalidades en el comportamiento intra-humano son resueltos por el hexagonismo, dotanto al humano de herramientas y a la máquina de un sentido trascendente acercándolo así a la vida.

Véase también 
 Performance

Notas

Bibliografía 
Noticia Periódico de Ibiza con declaraciones de Sr.Mini 
Primera aparición del Colectivo Hexagonista en una publicación sobre arte

Enlaces externos 
 El Colectivo Hexagonista, hexperience.org
 Centro de recopilación del orgullo hexagonal (inglés)
 Recopilación de ejemplos inspiradores de la arquitectura hexagonal
 Entrevista a Sr.Mini en RTVE
 Periodico de Ibiza 06 Mayo 2010